Apfel bezeichnet eine Frucht bzw. einen Baum:

 Kulturapfel, die Frucht der Art Malus domestica, siehe auch Liste von Apfelsorten
 Äpfel, allgemein eine Pflanzengattung (Malus) von Kernobstgewächsen innerhalb der Familie der Rosengewächse
 Apfelfrucht, eine Sonderform der Sammelbalgfrüchte in der Pflanzenmorphologie
 Apfel (Heraldik)
Anderes:
 Adamsapfel, Teil des Kehlkopfs
 Apfel (Erzählungen), Sammlung von Erzählungen und Episoden von Michael Schulte
 Grube Apfel, stillgelegtes Bergwerk in Nordrhein-Westfalen
 Pferdeapfel, an Form und Größe der Früchte erinnernde Exkremente von Pferden
 Reichsapfel, Herrschaftssymbol
 Zankapfel, mythologische Frucht

Apfel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Apfel (1882–1941), deutscher Rechtsanwalt, Verbandsfunktionär und Schriftsteller
 Arthur Apfel (1922–2017), britischer Eiskunstläufer
 Ernst Apfel (1925–2002), deutscher Musikwissenschaftler 
 Fabian Apfel (* 1999), deutscher Handballspieler
 Hermann Apfel (1807–1892), deutscher lutherischer Theologe
 Holger Apfel (* 1970), ehemaliger deutscher Politiker (NPD)
 Iris Apfel (* 1921), US-amerikanische Designerin und Stilikone
 Oscar Apfel (1878–1938), US-amerikanischer Stumm- und Tonfilmschauspieler
 Rahel Apfel (1857–1912), deutsche Schriftstellerin, Lyrikerin und Zionistin, Mutter von Alfred Apfel

Siehe auch:

 Appel (Begriffsklärung)
 Apple (Begriffsklärung)

 Erdapfel
 Front Deutscher Äpfel, eine politisch-satirische Organisation